Pages using multiple image with auto scaled images
Scream (em português, Pânico) é uma série de filmes americana de suspense e terror. Criada por Kevin Williamson e Wes Craven, os filmes pertencem ao subgênero slasher e utilizam de metalinguagem para criarem situações e criticarem outros filmes de terror e até mesmo os filmes de terror da prórpria série. A série de filmes Scream apresenta uma longa lista de personagens, primeiramente criadas por Williamson, com contribuições de Craven e Ehren Krueger. A série foca em assassinatos em massa cometidos por assassinados que utilizam uma roupa preta com uma máscara que lembra o rosto de um fantasma, conhecidos como Ghostface (ou "Cara de Fantasma", na dublagem de Scream 4). Os assassinatos ocorrem como uma caça à Sidney Prescott (Neve Campbell), nos primeiros quatro filmes, e à Sam e Tara Carpenter (interpretadas por Melissa Barrera e Jenna Ortega, respectivamente), nos quinto e sexto filmes. 

A série é composta por seis filmes: Scream (1996), Scream 2 (1997), Scream 3 (2000), Scream 4 (2011), Scream (2022) e Scream VI (2023). Outros personagens centrais nos primeiros filmes da série são: Gale Weathers (Courteney Cox), uma ambiciosa repórter; o policial Dewey Riley (David Arquette); o especialista em filmes, Randy Meek (Jamie Kennedy) e Cotton Weary (Liev Schreiber), acusado erroneamente de matar a mãe de Sidney, Maureen Prescott.

Os quatro primeiros filmes foram dirigidos por Craven e contaram com a trilha sonora de Marco Beltrami. Williamsom escreveu Pânico, Pânico 2 e Pânico 4, uma vez que conflitos de agenda o impediram de escrever o terceiro filme, sendo assim, Pânico 3 teve foi roteirizado por Kruger. Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett foram os responsáveis pela direção do quinto e sexto filmes, escritos por James Vanderbilt e Guy Busick.

Cada filme apresenta um motivo e desenvolve cenários que façam com que diversos personagens pareçam suspeitos ao longo da narrativa, ocultando a identidade do verdeiro assassino, ou assassinos, até o final do, popularmente conhecido como terceiro ato, a cena em que o assassino se revela. Em Pânico, a cidade ficcional Woodsboro é assombrada por um assassino mascarado que foca em Sidney, no final, é revelado que na verdade, os assassinos, são Billy Loomis (Skeet Ulrich), o namorado de Sidney, e Stu Macher (Matthew Lillard), seu melhor amigo. Billy também admite ser o responsável pelo assassinato de Maureen Prescott, mãe de Sidney, que ocorreu há um ano. Ele a matou para se vingar por ela ter tido um caso com seu pai, causando um "abandono" por parte de sua mãe, que mudou-se de cidade. Em Pânico 2, assassinos imitadores novamente perseguem Sidney e seu grupo de amigos, bem como os sobreviventes do filme anterior, porém, dessa vez na Universidade de Windsor. É revelado então que os assassinos são Mickey Altieri (Timothy Olyphant), um dos amigos de Sidney e a mãe de Billy Loomis, sob a falsa identidade de Debbie Salt (Laurie Metcalf). Em Pânico 3, Sidney é novamente perseguida por outro assassino, que afirma conhecer seu passado trágico que antecede os eventos do primeiro filme. É revelado, então, que o assassino é Romam Bridger (Scott Foley), meio-irmão de Sidney, que querse vingar por ter sido abandonado pela sua mãe. Revela-se também que Romam foi responsável por convencer Billy a matar Maureen um ano antes dos primeiros assassinatos de Ghostface. Em Pânico 4, um assassino aparece no momento em que Sidney retorna à Woodsboro, para o lançamento de seu livro de auto-ajuda, que coincide com o décimo quinto aniversário do massacre original. Os assassinos desse filme revelam-se Jill Roberts (Emma Roberts), prima de Sidney e o fã de filmes de terror, Charlie Walker (Rory Culkin). Em Pânico (de 2022, também referido como Pânico 5), os assassinos são Amber Freeman (Mikey Madison) e Richie Kirsch (Jack Quaid) que desagradaram-se com o rumo que a franquia Stab (em português Apunhalada ou Facada), filmes baseados nos massacres anteriores de Ghostface e nos livros de Gale Weathers, tomou e decidiram criar uma nova fonte de material baseada nos assassinatos cometidos por eles, cujo objetivo era incriminar Sam Carpenter (Melissa Barrera), filha perdida de Billy Loomis.

A franquia Pânico recebeu diversos prêmios, incluindo um Prêmio Saturno de melhor atriz coadjuvante em cinema e um Prêmio MTV Movie de melhor atriz, ambos para a atuação de Neve Campbell, como Sidney Prescott. Além disso, para o filme Pânico, um Prêmio Saturno de melhor filme de terror

Elenco e personagens 

Não creditados:

 Linda Blair, conhecida pelo seu papel como Regan MacNeil, em O Exorcista, faz uma participação especial como uma das repórteres que noticiam a morte de Casey Becker e Steve Orth em Pânico 1.
 Wes Craven, diretor dos quatro primeiros filmes, participa de Pânico 1 como um zelador da escola chamado Freddy. O personagem também veste roupas identicas as de Freddy Krueger, personagem da franquia A Hora do Pesadelo, também dirigido por Craven.
 Henry Winkler e Prisicilla Pointer, que atuam como o Diretor Himbry e Maureen Prescott, não são creditados em Pânico 1.
 Josh Jackson faz uma participação especial em Pânico 2 como um dos colegas de Randy.
 Nancy O'Dell interpreta a entrevistadora de Tori Spelling em Pânico 2.
 Jay Mewes e Kevin Smith fazem uma participação especial interpretando os personagens Jay e Silent Bob, do filme Clerks em Pânico 3.
Atores de Facada

 Heather Graham interpreta Casey Becker. Aparece na cena de abertura de Pânico 2.
 Tori Spelling interpreta Sidney Prescott. Tem uma breve aparição em Pânico 2, sendo entrevistada por Nancy O'Dell.
 Luke Wilson interpreta Billy Loomis e faz uma participação especial em Pânico 2, na cena onde Spelling é entrevistada.
 Tom Prinze, Jennifer Jolie, Angelina Tyler, Tyson Fox e Sarah Darling (interpretados por Matt Keeslar, Parker Posey, Emily Mortimer, Deon Richmond e Jenny McCarthy, respectivamente), interpretam atores escalados para viver em os sobreviventes e vítimas de um novo massacre de Woodsboro, retratado em Facada 3. Após a morte dos atores e revelação de que o diretor do filme (Romam Bridger) era o assassino, o filme foi cancelado. Baseado nesse massacre, Gale Weathers escreveu o livro Hollywood Horror.

Recepção 
Neve Campbell elogiou a personagem de Sidney Prescott, dizendo que ela adorou a personagem e que "ela é uma personagem fantástica para quaisquer tipo de filmes". Em 1997, o papel vez de Campbell vencedora de um Prêmio Saturno de melhor atriz em cinema. Ela também foi indicada no Prêmio MTV Movie de melhor atriz. No ano seguinte, 1998, Campbell venceu o prêmio MTV Movie por sua atuação em Pânico 2 e também recebeu sua segunda indicação nos prêmios Saturno, no entanto, perdeu para Jodie Foster, indicada por Contact, de 1997. Campbell recebeu sua terceira e última indicação de Melhor Atriz em 2000, pelo Prêmio MTV Movie por sua personagem em Pânico 3, no entanto, perdeu para a atriz Sarah Michelle Gellar, indicada pelo filme Cruel Intentions. Assim como Campbell, Gellar também participou da franquia Pânico.

Drew Barrymore e Skeet Ulrich também recebram indicações em 1997 de melhor atriz coadjuvante em cinema e melhor atriz coadjuvante em cinema, respectivamente, pelo Prêmio Saturno. Ambos perderam, no entando, Ulrich, assim como Campbell e Courteney Cox, receberam elogios da revista Variety por suas atuações. Cox foi muito elogiada por sua atuação como Gale Weathers, especialmente após tornar-se conhecida por interpretar Monica Geller na premiada série de televisão Friends.

John Muir, autor do livro Wes Craven: The Art of Horror foi um crítico dos novos personagens introduzidos em Pânico 2, sendo eles, Derek, Joel, Cici, Hallie, Lois, Murphy e Mickey, dizendo que eles nunca alcançaram o mesmo nível de profundidade dos perosnagens do primeiro filme, como Tatum Riley, Billy Loomis e Stu Macher, ou até mesmo de personagens secundários como o Diretor Arthur Himbry. Muir ainda alega que a sequência, por focar no acréscimo de mortes e violência causam a discrepância na qualidade dos personagens dos dois primeiros filmes. Ele adicionou que, como resultado, Pânico 2, trouxe o mesmo resultado do mistério e da intriga que o filme original teve, uma vez que o assassino poderia ser qualquer personagem, puramente porque o público nunca pôde formar opiniões acerca dos novos personagens, já que não sabe o bastante sobre eles. Roger Ebert concordou com a crítica e ainda disse que: "não há jeito de descobrir quem está matando e todos que parecem suspeitos são provados (quase) inocentes".

No entanto, Muir elogiou o desenvolvimento dos personagens sobreviventes de Pânico, clamando que Gale Weathers, Dewey Riley, Sidney Prescott e Randy Meeks são amados. Adicionando ainda que a morte de Randy foi o momento de maior impacto da sequência e desse "filme ruim". Leonard Kledy, da Variety elogiou especialmente Laurie Metcalf e Liev Schreiber por seu talento fora do comum. Courteney Cox recebeu uma indicação ao Prêmio Saturno de melhor atriz coadjuvante em cinema por seu papel em Pânico 2, mas perdeu para Gloria Stuart por Titanic, de 1997.

Já sobre Pânico 3, Ebert disse que os novos personagens são tão finos que chegam a serem transparentes, todavia, elogiou Neve Campbell por sua atuação como Sidney Prescott.